Alfredo Hernández (19??-), baterista estadounidense.
 Alfredo Hernández Pimentel (1937-), militar mexicano.